Il singolare del torneo di tennis New Haven Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Todd Martin che ha battuto in finale Buff Farrow 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Douglas Burke (primo turno)
 Mark Petchey (quarti di finale)
 Nevio Devide (primo turno)
 Malcolm Allen (quarti di finale)

 Alberto Paris (primo turno)
 Paul Koscielski (primo turno)
 Mark Kaplan (secondo turno)
 Buff Farrow (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New Haven Challenger 1989